Сан Хосе де лос Пинос има више значења:

 Сан Хосе де лос Пинос (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе де лос Пинос (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де лос Пинос, Манча де Пинос (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику